Но́вый Двор () — агрогородок в Пинском районе Брестской области Республики Беларусь. Административный центр Новодворского сельсовета.

Расположена в 10 км от автомагистрали Гомель — Кобрин (М-10) в 25 км от города Пинск, на берегу водохранилища Погост. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывался 721 человек.

История 
 1504 год — первое упоминание деревни как собственности боярских и шляхетских родов, в том числе семьи Анцушкович (главная резиденция — Жабчицы)
 Первая половина XVI века — деревня переходит Щепам. Позже наследниками Новодворского удела Анцушковичей становятся Володковичи
 XVII—XIX века — существование Успенский мужской монастырь, известный чудотворной иконой Божьей Матери. Основатель обители — Григорий Мартынович Володкович. С 1743 года монастырь находится в подчинении Пинскому Богоявленского монастыря, закрывается в 1817 году. Часть архива перевозится в Пинск. В 1862 году построен новый храм, утраченный впоследствии;
 XIX век — государственная деревня, насчитывающая 190 жителей
 1940—1959 года — входит в состав Чуховского сельсовета
 8 марта 1960 года — становиться центром одноименного сельского Совета
 1962 год — Новодворский сельсовет включён в состав Пинского района (при упразднении Логишинского)

Культура 

 Музей ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района

Достопримечательности 
 Свято-Успенский храм (1992 год)
 Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Могилы комсомольцев В. Е. Коховца и Н. А. Гузаревича, расстрелянных фашистами, и советского летчика Н. Н. Максименко (1944 год)
 Памятники археологии 3-9 тысячелетия до нашей эры

Утраченное наследие 

 Новодворский Успенский монастырь (1648—1817)

Примечания

Ссылки 
 

Агрогородки Пинского района